Jamie Hughes (1977) angol labdarúgó
 Jamie Hughes (1986) angol dartsjátékos